Roseville Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Roseville Township du comté de Logan dans l'Arkansas.
 Roseville Township du comté de Traill du Dakota du Nord.
 Roseville Township du comté de Warren dans l'Illinois.
  du comté de Grant dans le Minnesota.
  du comté de Kandiyohi dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships